Piazza steht für:

 Piazza (Familienname), ein italienischer Familienname
 Isuzu Piazza, Pkw-Modell des Autoherstellers Isuzu

Orte in Italien:
 Piazza, Ortsteil der Gemeinde Castellina in Chianti
 Piazza, Ortsteil der Gemeinde Pistoia
 Piazza, Ortsteil der Gemeinde Terragnolo, Provinz Trient
 Piazza, Ortsteil der Gemeinde Montignoso, Provinz Massa-Carrara

Siehe auch:
 (als separates Wort)